Die 19. Auflage des Badminton-Europapokals fand 1996 im niederländischen Haarlem statt. Der gastgebende BC Nuenen kam dabei bis ins Halbfinale, wo er am russischen Verein Technochim Moskau scheiterte. Im Finale siegte dann der dänische Verein Kastrup-Magleby BK mit 4:1. Die Dänen gewannen damit ihren ersten von vier Titeln in diesem Wettbewerb. Der deutsche Vertreter SSV Heiligenwald scheiterte im Viertelfinale.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1996
Europapokal 1996
Badmintonwettbewerb in Haarlem